Jeannie Seely – cantante statunitense
Sybil Seely – attrice statunitense
Tim Seely – attore britannico